Sport
 Nationale Competitie (shorttrack)
 Nationale Competitie (dammen)
 Nationale Competitie (petanque)
 Nationale Competitie (squash)